Eisernes Tor steht für:

 Eisernes Tor, ein Durchbruchstal der Donau in Serbien und Rumänien
 Eisernes Tor (Türnitzer Alpen), Klamm des Retzbachs südlich Türnitz 
 Eisernes Tor (Wienerwald), alter Name des Berges Hoher Lindkogel und Schutzhaus, Alland und Bad Vöslau, Niederösterreich

 Żelazna Brama, das westliche Eingangstor zum Sächsischen Garten in Warschau

 Kraftwerk Eisernes Tor 1, Grenze Serbien–Rumänien, das größte Laufkraftwerk in der Donau 
 Kraftwerk Eisernes Tor 2, Grenze Serbien–Rumänien
 Naturpark Eisernes Tor, Naturschutzgebiet im Südwesten Rumäniens

Siehe auch:
 Am Eisernen Tor, ein Platz in Graz

es:Puerta de Hierro